

Références 

Liste d'étoiles